José Luis Rodríguez Fernández (Caracas, Distrito Federal, 1 de agosto de 1953) es un político, abogado y administrador venezolano. Fue alcalde del municipio Carrizal de estado Miranda.

Estudios 
La educación primaria la compartió entre la Unidad Educativa José Manuel Álvarez del municipio Carrizal y el Domingo Savio (Liceo San José) de Los Teques. En este último culminó sus estudios de secundaria.
Realizó sus primeros estudios universitarios en el Colegio Universitario de Los Teques Cecilio Acosta (CULTCA) donde egresó como TSU en Recursos Humanos, posteriormente obtuvo el título de Licenciado en Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Cuenta también con especializaciones en Gerencia Municipal y Derecho Penal en la Universidad Santa María.

Carrera 
También ha ocupado los cargos de Administrador del Concejo Municipal del Distrito Guaicaipuro y es miembro del Consejo Nacional de Policía en representación de todos los alcaldes de Venezuela.
Sin poder precisar sus inicios en la política, se sabe que gana la alcaldía de Carrizal por primera vez en 1989 con el apoyo del partido Acción Democrática. En el año 1992 vuelve a ganar las elecciones en el municipio, lo que le mantiene en el poder hasta el año 1995. Después de un período fuera de la alcaldía, en la que gana su compañero de partido "Pocho" Palacios, en el año 2000 se postula nuevamente como candidato, siendo derrotado por el partido MVR con el candidato Orlando Urdaneta por muy estrecho margen. Se produce una impugnación a los resultados obtenidos en las mesas 1 y 2 del centro Nº 36640 y se repiten las elecciones en la parroquia José Manuel Álvarez, lo que le da la victoria a José Luis Rodríguez quien asume la alcaldía a partir del año 2002. Gana nuevamente en los años 2006, 2010 y 2014. Aspiró a la Gobernación de Miranda en las elecciones regionales de 2017 y nuevamente a la Alcaldía de Carrizal en las elecciones municipales del mismo año, sin resultados victoriosos en ambos comicios.

Véase también 

 David Smolansky
 Gerardo Blyde
 Ramón Muchacho
 Carlos García Odón

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial de la Alcaldía de Carrizal Sitio Web Oficial de la Alcaldía de Carrizal

Alcaldes de municipios de Miranda
Caraqueños
Políticos de la Venezuela contemporánea